«Німецький реквієм» — назва творів:

 «Німецький реквієм» — для хору, оркестру та солістів Йоганнеса Брамса завершений 1869 року
 «Німецький реквієм» — роману Філіп Керра 1991 року